Diamond Head est un groupe de heavy metal traditionnel britannique des années 1980
 Diamond Head est un volcan de l'ile d'Oahu, dans l'archipel d'Hawaï
 Diamond Head est un spot de surf en France
 Diamond Head est un manga shôjô de Setona Mizushiro publié chez Asuka.

Voir aussi 
 Diamondhead, un personnage de bande dessinée créé par Marvel Comics.